Cowden – villaggio del Kent, in Inghilterra, Regno Unito
Cowden – villaggio in Illinois, Stati Uniti